Por Belvidere pode estar à procura de:
Belvidere (Carolina do Norte)
Belvidere (Dacota do Sul)
Belvidere (Delaware)
Belvidere (Idaho)
Belvidere (Illinois)
Belvidere (Kansas)
Belvidere (Massachusetts)
Belvidere (Missouri)
Belvidere (Nebraska)
Belvidere (Nova Iorque)
Belvidere (Nova Jérsei)
Belvidere (Pensilvânia)
Belvidere (Tennessee)

Ver também
Belvedere

Desambiguação